KinderMAX ist eine Schweizer Kinderzeitschrift für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren.

Geschichte 
KinderMAX wurde am 1. April 2003 als Jahrbuch lanciert und aufgrund der ausgezeichneten Marktresonanz laufend weiterentwickelt. In den Jahren 2004 bis und mit 2006 erschienen jährlich drei Ausgaben, seit 2007 sind es neun Ausgaben pro Jahr – drei Magazine mit 84 Seiten (Auflage 10'000 Exemplare) und sechs Spezialausgaben mit 32 Seiten (Auflage 25'000 Exemplare). KinderMAX ist erhältlich im Abonnement, aber auch an Kiosken der Deutschschweiz und im Direktvertrieb der angeschlossenen Partner.

Max 
Titelfigur jeder Ausgabe von KinderMAX ist MAX, ein aufgestellter Junge, der die kleinen Leser im Editorial auffordert, ihn auf seine neusten Abenteuer zu begleiten. Dazu schlüpft Max immer wieder in verschiedene Rollen. Neben diesen Erlebnisgeschichten bietet «Die Zeitschrift für schlaue Kids von 6 bis 12» viele Rätselseiten, Ausmalseiten und spezielle Features wie Comics, Basteltipps, Experimente und einen Englisch-Teil.

Besonderheiten 
Zu den Besonderheiten von KinderMAX gehört vor allem die Interaktivität: Die Kinder werden zum Mitmachen aufgefordert. Dazu enthält jedes Heft neben einer Vielzahl an kniffligen Wettbewerben auch eine «Mitmach-Seite», auf der Leserbriefe, Zeichnungen und Witze publiziert werden. Zudem beantwortet NORA in der «Frage- und Sörgeli-Box» den Kindern Fragen und gibt Ratschläge zu kleinen und grossen Sorgen in ihrem Alltag.

Die ausgezeichnete Marktresonanz von KinderMAX begründet auch darin, dass das Heft im Gegensatz zu anderen Publikationen, die in diesem Segment in der Schweiz angeboten werden, speziell für die Bedürfnisse der Schweizer Kinder produziert wird: Verlag, Redaktion, Grafik und Druck befinden sich in der Schweiz.

KinderMAX unterwegs 
Zweimal im Jahr – am 1. Mai und am 1. November – erscheint der KinderMAX unterwegs im Direktvertrieb der jeweils angeschlossenen Partner und mit einer Auflage von 100'000 Exemplaren. Darin präsentiert MAX ausgesuchte Ausflugsdestinationen in der Schweiz und im süddeutschen Raum – beispielsweise den Europa-Park in Rust, den Zoo Zürich, die Jungfraubahnen, das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern und das Olympische Museum in Lausanne.

Sonderausgaben 
Unter dem Label KinderMAX erscheinen auch spezifisch thematisierte und gestaltete Sonderausgaben für nationale Institutionen wie die Swiss Olympic Association oder Swiss Snowsports sowie für national und international operierende Unternehmen.

Weblinks 
 Website der Zeitschrift

Kinderzeitschrift
Publikumszeitschrift (Schweiz)
Ersterscheinung 2003